La  voit le FC Auch évoluer en première division pour la dix-neuvième saison consécutive.

Amoindri notamment par le départ de son talonneur Antranik Torossian, Auch atteint les seizièmes de finale du Championnat où il est éliminé par les Angoumoisins de l’arrière du XV de France Claude Lacaze.

Les matchs de la saison 
Invaincu à domicile pour la deuxième année consécutive, Auch termine  de sa poule avec 29 points soit 7 victoires, 1 nul et 6 défaites et se qualifie pour les seizièmes de finale.

Auch croise la route d’un nouveau venu dans l’élite du rugby Français, le club de Bourgoin à sa deuxième saison seulement en première division et qui en fin de saison s’attachera les services du jeune demi de mêlée de Condom Francis Gobbi et de son frère Christian.

À domicile 
 Auch-Bourgoin 31-6
 Auch-Vienne 14-0
 Auch-Saint Claude 11-5
 Auch-La Voulte 13-6
 Auch-Pau 16-3
 Auch-Racing CF 3-3
 Auch-Chalon 14-0

À l’extérieur 
 Bourgoin-Auch 0-6
 Vienne-Auch 8-0
 Saint Claude-Auch 9-6
 La Voulte-Auch 17-5
 Pau-Auch 22-8
 Racing-Auch 9-6
 Chalon-Auch 11-3

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge avec 12 points (3 victoires et 3 défaites) derrière Agen et Narbonne mais devant Périgueux, Toulouse, Mazamet et Castres.

À domicile 
 Auch-Toulouse 11-3 : belle victoire contre l’équipe du futur arrière international Pierre Villepreux.

À l’extérieur

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Agen (18 points) contre Béziers (13), Mont-de-Marsan (17) contre P.U.C. (14), Perpignan (16) contre Lourdes (16) et Brive (16) contre Narbonne (16).

Effectif 
 Arrière : Henri Pondensan
 Ailier : Serge Marsolan
 Troisième ligne centre : Pierre Verdier
 Troisième ligne aile : Caujolle
  Deuxième ligne : Jean Le Droff

Bibliographie

Notes et références 

1966-1967
Rugby à XV en 1966
Rugby à XV en 1967